Национа́льный парк Какаду́ — объект Всеми́рного насле́дия ЮНЕ́СКО № 147. Территориально расположен в Австралии в 171 километре к востоку от Дарвина. С юга вплотную граничит с национальным парком Нитмилук. Название произошло от племени Какаду, проживавшего на этой территории. Под охраной находятся археологическая, природная и этнологическая составляющие.

Археология 

 Две пещеры с наскальной живописью аборигенов (самым древним около 18 000 лет), в которых представлена так называемая рентгеновская живопись.

Природа 
Территория парка со всех сторон окружена уступами, что создало уникальную биологическую резервацию.

В Боали расположен информационный центр

Животный мир 
На территории национального парка зарегистрировано 280 видов птиц, 117 видов рептилий, 77 видов рыб, 1000 видов насекомых и 60 видов млекопитающих.

Растительность 
Здесь произрастает 1700 видов растений, 200 из которых являются эндемиками, в том числе пальмы, фикусы и эвкалипты.

Ссылки 
 

Национальные парки Северной территории
Всемирное наследие в Австралии